Lockstedt bezeichnet Ortsnamen in Deutschland:

 Lockstedt, Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Lockstedt (Klötze), Ortsteil der Stadt Klötze im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Lockstedt (Oebisfelde-Weferlingen), Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt

Lockstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig von Lockstedt (1837–1877), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer

Siehe auch:
 Lockstädt
 Lockstaedt
 Lokstedt
 Loxstedt